Mit Flughafen Tel Aviv könnte gemeint sein
Flughafen Ben Gurion, internationaler Flughafen - Größter Flughafen Israels
Flughafen Sde-Dow, geschlossener nationaler Flughafen